Lauri Lahesalu (né le   à Tallinn en République socialiste soviétique d'Estonie) est un joueur professionnel estonien de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il a joué en Finlande les équipes junior du Tappara Tampere, de l'Ässät Pori, en SM-liiga avec le Kärpät Oulu.
Il a porté les couleurs du HeKi Heinola de la Suomi-sarja, le Jokipojat Joensuu, le Hokki Kajaani de la Mestis. Il joua aussi une saison dans la Superisligaen danoise avec les Bulldogs de Odense IK. Il porte les couleurs des Ducs d'Angers en Ligue Magnus. Les Ducs remportent la Coupe de France de hockey sur glace 2006-2007. Ils s'inclinent trois victoires à deux en finale de la Ligue Magnus 2009-2010 contre les Dragons de Rouen. Il signe chez les Dragons de Rouen pour la saison 2012-2013 avec lesquels il remporte la Coupe de la Ligue ainsi que la ligue Magnus. Il entame en 2013-2014 ainsi sa seconde saison d'affilée chez les Dragons.

Carrière internationale 
Il est un membre régulier de l'Équipe d'Estonie de hockey sur glace.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000|| HeKi Heinola|| Suomi-Sarja|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Jokipojat Joensuu|| I divisioona|| 42|| 2|| 10|| 12|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| TuTo Turku|| I divisioona || 44|| 6|| 26|| 32|| 48|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2002-2003|| Hokki Kajaani|| I divisioona || 44|| 5|| 23|| 28|| 56|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| rowspan=2|2003-2004|| Hokki Kajaani|| I divisioona || 15|| 1|| 7|| 8|| 18|| || || || || 
|-
| Kärpät Oulu|| SM-liiga|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || Odense IK|| Danemark|| 32|| 4|| 6|| 10|| 22|| 15|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2005-2006|| Hokki Kajaani || I divisioona || 11|| 0|| 1|| 1|| 10|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Ducs d'Angers|| Ligue Magnus|| 14|| 1|| 1|| 2|| 26|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2006-2007|| Ducs d'Angers|| Ligue Magnus|| 26|| 5|| 3|| 8|| 59|| 6|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2007-2008|| Ducs d'Angers|| Ligue Magnus|| 26|| 6|| 10|| 16|| 34|| 8|| 0|| 5|| 5|| 4
|-
| 2008-2009|| Ducs d'Angers|| Ligue Magnus|| 25|| 2|| 9|| 11|| 30|| 9|| 0|| 4|| 4|| 10
|-
| 2009-2010|| Ducs d'Angers|| Ligue Magnus|| 26|| 4|| 20|| 24|| 8|| 13|| 2|| 4|| 6|| 6
|-
|2010-2011 ||Ducs d'Angers ||Ligue Magnus || 26|| 6|| 13|| 19|| 12|| 7|| 0|| 4|| 4|| 0
|-
|2011-2012 ||Ducs d'Angers ||Ligue Magnus || 26|| 1|| 11|| 12|| 14|| 11|| 1|| 5|| 6|| 2
|-
|2012-2013 || Rouen || Ligue Magnus || 26|| 0|| 11|| 11|| 8|| 15|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
|2013-2014 || Rouen || Ligue Magnus || 25 || 0 || 9 || 9 || 16 || 9 || 1 || 2 || 3 || 4 
|-
|2014-2015 ||Ducs d'Angers ||Ligue Magnus ||17 ||3 || 3||6 ||12 ||10 ||0 ||2 ||2 || 0
|-
|2015-2016 ||Ducs d'Angers ||Ligue Magnus || 21 || 1 || 3 || 4 || 10 || 16 || 0 || 6 || 6 || 6

Au niveau international 

| 1996 || align="left"|  - 18 ans || align="left"|Championnat d'Europe junior || 4|| 0|| 0|| 0|| 18||  || align="left"| 
|-
| 1997 || align="left"|  - 18 ans  || align="left"| Championnat d'Europe junior || 4|| 1|| 0|| 1|| 2|| || align="left"| 
|-
| 1998 || align="left"|  - 20 ans  || align="left"| Championnat d'Europe junior || || align="left"| 
|-
| 1998 || align="left"|  || align="left"|Championnat du monde || 7|| 0|| 1|| 1|| 0|| || align="left"| Troisième mondial B
|-
| 1999 || align="left"|  - 20 ans || align="left"|Championnat du monde junior || 4|| 1|| 1|| 2|| 6 || || align="left"| Sixième Poule C
|-
| 1999 || align="left"|  || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 4|| || align="left"| Sixième mondial B
|-
| 2000  || align="left"|  || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 3|| 3|| 2|| -4|| align="left"| Vingt-deuxième
|-
| 2001  || align="left"|  || align="left"|Championnat du monde || 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| -5|| align="left"|Vingt-septième
|-
| 2002  || align="left"|  || align="left"|Championnat du monde || 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| +11|| align="left"| Vingt-neuvième
|-
| 2003 || align="left"|  || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 1|| 1|| 4|| 0|| align="left"| Vingt-cinquième
|-
| 2005 || align="left"|  || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 5|| 5|| 2|| 0|| align="left"| Vingt-sixième
|-
| 2006 || align="left"|   || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 1|| 1|| 6|| -3|| align="left"| Vingt-quatrième
|-
| 2007 || align="left"|   || align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 4|| 5|| 6|| 2|| align="left"| Vingt-deuxième
|-
| 2008 || align="left"|   || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0|| 2|| 2|| 4 || -4 || align="left"| Vingt-huitième
|-
| 2009 || align="left"|   || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0|| 5|| 5|| 2 || +11 || align="left"| Trentième
|-
| 2011 || align="left"|  || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| -4 || align="left"| Vingt-septième
|-
| 2012 || align="left"|  || align="left"|Championnat du monde || 5|| 1|| 3|| 4|| 0|| 4||align="left"| Vingt-neuvième
|-
| 2014 || align="left"|  || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 3|| 3|| 12|| +5|| align="left"| Vingt-neuvième
|-
| 2015 || align="left"|  || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 2|| 2|| 6|| -3|| align="left"| Vingt-septième
|-
| 2016 || align="left"|  || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 2 || 2 || 4 || -5||align="left"| Vingt-septième
|-
| 2017 || align="left"|  || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 4|| 4 || 0 || -3||align="left"| Vingt-sixième
|-
| 2018 || align="left"|  || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 2|| 2 || 0 || +3||align="left"| Vingt-cinquième
|-
| 2019 || align="left"|  || align="left"|Championnat du monde || 5 ||  0 || 2|| 2 || 2 || -2||align="left"|  Vingt-sixième

Notes et références 

Naissance en mars 1979
Naissance en RSS d'Estonie
Naissance à Tallinn
Joueur international estonien de hockey sur glace
Joueur du TuTo Turku
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Hokki Kajaani
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Odense IK